Галанчож:

 Галанчож — покинутое село в Галанчожском районе Чечни.
 Галанчож — озеро в Галанчожском районе Чеченской республики.